Ubell ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin Ubell (* 1933), Journalist
 Anton Alois Ubell (1810–1877), österreichischer Architekt und Baumeister
 Earl Ubell (1926–2007), amerikanischer Journalist
 Hermann Ubell (1876–1947), österreichischer Schriftsteller
 Károly Ubell (1922–2004), Geologe